Le tournoi de tennis du Canada est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2006, classée en catégorie Tier I, se dispute à Montréal du 14 au .

Ana Ivanović remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Hingis, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Nadia Petrova.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada (ATP 2006)
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2006 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2006
Canada
Sport au Canada en 2006
Tennis en août 2006